Schuppius ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Schuppius (* 1947), deutscher Diplomat
 Johann Balthasar Schuppius (Pseudonyme Antenor, Ambrosius Mellilambius; 1610–1661), deutscher Schriftsteller und Lyriker, siehe Johann Balthasar Schupp